Алекси́й, человек Божий — христианский святой V века
 Алексий Вифинский
 Алексий Константинопольский
 Алексий Печерский
 князь Александр Невский — в схиме Алексий
 Алексий (Бяконт) — митрополит Киевский и всея Руси, святитель, государственный деятель, дипломат
 Цесаревич Алексей Николаевич — царственный страстотерпец
 Алексий Бортсурманский (1762—1848) — святой Русской Православной Церкви, священник.
 Товт, Алексей Георгиевич
 новомученики
 Алексий (Бельковский)
 Алексий (Гаврин) (1883—1937) — православный монах, святой Русской православной церкви.
 Алексий (Кабалюк)
 Мечёв, Алексей Алексеевич
 Алексий (Орлов)
 Алексий Сибирский (1870—1937) — священномученик.
 Алексий (Соловьёв)
 Алексий (Шепелев)
 Алексий (Шушания) (1852−1923) — православный святой, затворник, делатель и учитель Иисусовой молитвы.

Ссылки 
 Список на days.pravoslavie.ru